Enkeleid Dobi (1975) – calciatore albanese
 István Dobi (1898-1968) – politico ungherese
 21517 Dobi – asteroide della fascia principale